Вілларжа́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний схід від Парижа, 50 км на північний схід від Безансона, 27 км на схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вілларжан на сайті французького Національного інституту географії
 Вілларжан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вілларжан на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вілларжан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вілларжан на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона